De Mars superliga 1999/2000 was het zevende seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije. Aan de competitie deden zestien clubs mee. Titelverdediger was ŠK Slovan Bratislava, dat de titel moest afstaan aan stadgenoot ASK Inter Slovnaft Bratislava en zelf niet verder kwam dan de derde plaats in de eindrangschikking. Zeven clubs degradeerden naar de 1. slovenská futbalová liga, waaronder nieuwkomers FK VTJ KOBA Senec (10de) en DAC 1904 Dunajská Streda (14de) omdat de competitie werd ingekrompen naar tien clubs.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 1999
Slowaaks voetbalelftal in 2000

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1999/00